Eco:

 .eco — общий домен верхнего уровня.
 ECO () — энциклопедия шахматных дебютов.
 Eco Fighters — видеоигра в жанре горизонтального скролл-шутера/
Eco (игра, 2018) — видеоигра в жанре песочница

См. также 
 Эко